Тулбуреа има више значења:

 Тулбуреа (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Тулбуреа (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији